Riesenfass bezeichnet u. a.:

 Dürkheimer Riesenfass in Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Gröninger Fass in Halberstadt, Sachsen-Anhalt
 Großes Fass des Heidelberger Schlosses, Baden-Württemberg
 Tübinger Riesenfass, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Ingelfinger Fass, Baden-Württemberg
 Fass (Begriffsklärung)